Berggrund kan syfta på:

 Berggrund – det berg som utgör den fasta massan i alla kontinentalplattor

Platser i Finland 

 Berggrund (vid Panike, Korsholm), Österbotten,  (2 ha)
 Berggrund (vid Replot, Korsholm), Österbotten,  (3 ha)
 Berggrund (vid Köklot, Korsholm), Österbotten,  (5 ha)
 Berggrund, Björneborg, Satakunta,  (2 ha)
 Berggrund (Finström, Åland),  (1 ha)